Il singolare del torneo di tennis Monte Carlo Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ivan Lendl che ha battuto in finale Mats Wilander 6–1, 6–3, 4–6, 6–4.

Teste di serie 

 Ivan Lendl (Campione)
 Mats Wilander (finale)
 Henrik Sundström (semifinali)
 Mats Wilander (semifinali)
 Francesco Cancellotti (terzo turno)
 Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Jimmy Arias (terzo turno)
 Juan Aguilera (secondo turno)

 Libor Pimek (quarti di finale)
 Francesco Cancellotti (quarti di finale)
 José Higueras (terzo turno)
 Guillermo Vilas (terzo turno)
 José Luis Clerc (terzo turno)
 Jan Gunnarsson (secondo turno)
 Tim Wilkison (secondo turno)
 Víctor Pecci (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Monte Carlo Open 1985